Urša Bogataj (ur. 7 marca 1995 w Lublanie) – słoweńska skoczkini narciarska, zawodniczka klubu SSK Ilirija. Dwukrotna mistrzyni olimpijska z 2022, srebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich młodzieży w 2012, drużynowa mistrzyni, wicemistrzyni i brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów. Trzecia zawodniczka Pucharu Świata 2021/2022.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 21 stycznia 2009 w Dobbiaco-Toblach podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając dwa skoki odpowiednio na 50,5 m na skoczni średniej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 20. miejsce, po skoku na 83,5 m i 85,0 m, jednocześnie zdobywając pierwsze punkty w PŚ.

Na igrzyskach olimpijskich młodzieży w 2012 wraz z drużyną zdobyła srebrny medal, natomiast indywidualnie – medal brązowy.

25 lutego 2012 na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum zdobyła wraz z drużyną brązowy medal. W 2013 w Libercu została drużynową mistrzynią świata juniorów, a w 2014 w Val di Fiemme – drużynową wicemistrzynią świata juniorów.

Jej brat, Tine Bogataj, również uprawiał skoki narciarskie.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty U. Bogataj na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty U. Bogataj na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty U. Bogataj na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty U. Bogataj na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Słoweńscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Ludzie urodzeni w Lublanie
Urodzeni w 1995